René Simard peut désigner :

 René Simard (1935-), médecin, ancien recteur de l'Université de Montréal ;
 René Simard (1893-1976), homme politique français ;
 René Simard (1961-), interprète, animateur, comédien et metteur en scène québécois.